

Кейнен — місто, штат Коннектикут
 Кейнен — місто, штат Мен
 Кейнен — місто, штат Нью-Гемпшир
 Кейнен — місто, штат Нью-Йорк
 Кейнен — місто, штат Вермонт
 Кейнен Тауншип — селище в окрузі Вейн, штат Пенсільванія
 Кейнен — переписна місцевість, штат Коннектикут
 Кейнен — переписна місцевість, штат Індіана
 Кейнен — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Кейнен — переписна місцевість, штат Вермонт